The Blues Brothers — uma banda de rhythm and blues norte-americana fundada por John Belushi e Dan Aykroyd em 1978
 The Blues Brothers (filme) — filme de 1980 estrelado por Belushi e Aykroyd
 Blues Brothers 2000 — filme de 1998 sequência do primeiro
 Blues Brothers 2000: Original Motion Picture Soundtrack — trilha-sonora do segundo filme
 The Blues Brothers (romance) — romance adaptado por Mitch Glazer em 1980
 The Blues Brothers (jogo eletrônico) — videogame de 1991 baseado no filme
 Blues Brothers 2000 (jogo eletrônico) — videogame de 2000 baseado no filme

Desambiguação